Baegert ist der Familienname folgender Personen:

 Derick Baegert (um 1440–um 1515), deutscher Maler der Gotik
 Jan Baegert (um 1465–nach 1527), deutscher Maler des Übergangs der Gotik in die Neuzeit
 Jakob Baegert (1717–1772), deutscher Jesuit und Missionar

Siehe auch:
 Begert